

Lokalizacje

Niemcy 
 Staakow – dzielnica gminy Schenkendöbern w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Spree-Neiße
 Rietzneuendorf-Staakow – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald